Cervara peut désigner:

 Abbaye de la Cervara, complexe monastique dans la ville métropolitaine de Gênes, en Ligurie ;
 Cervara di Roma, commune italienne de la ville métropolitaine de Rome Capitale dans la région Latium en Italie ;